Боазмон може да се односи на:

 Боазмон (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Боазмон (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер